Les épreuves de sumo des Jeux mondiaux de 2022 ont lieu les 9 et  au  de Birmingham.

Organisation 
Le tournoi oppose seize concurrents pour chaque catégorie, avec un tournoi féminin et un masculin ; il y a quatre catégories dont une ouverte avec l'intégration de la catégorie officielle lourds-légers (100 kg - 115 kg) dans la catégorie moyens.

Lors du dernier championnat du monde en 2019, la Russie compte plusieurs titres dont ceux par équipe masculine et par équipe féminine mais ne pourra prétendre participer à la compétition à la suite de son exclusion après l'invasion de l'Ukraine ; l'Ukraine est d'ailleurs une nation forte du sumo avec ses récents champions du monde Maryna Maksymenko, Alina Duzhenko et Sviatoslav Semykras.

À la suite d'un incident survenu lors de la finale masculine des poids légers (un désaccord avec l'appel du juge), la Fédération internationale de sumo a décidé de bannir l'équipe égyptienne du reste de la compétition.

Compétition
Légende :

Hommes

Poids-légers

Poids-moyens

Poids-lourds

Open

Tableau principal

Haut de tableau

Bas de tableau

Repêchage
Partie 1

Partie 2

Tableau final

Femmes

Poids-légers

Poids-moyens

Poids-lourds

Open

Tableau principal

  

Haut de tableau

Bas de tableau

Repêchage
Partie 1

Partie 2

Tableau final

Médaillés

Tableau des médailles

Références

Liens externes 
  Site officiel
 Livre des résultats (pages  à ) 
  Les jeux mondiaux  sur le site de la fédération sportive

Jeux mondiaux de 2022
Sumo aux Jeux mondiaux